Новоукраинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Новоукраинское сельское поселение — входит в Гулькевичский район

Челябинская область
 Новоукраинское сельское поселение — входит в Чесменский район